Междуетническо съгласие
За Русия – с нейното многообразие от езици, традиции, етнически групи и култури – националният въпрос, без никакво преувеличение, е основен. Всеки отговорен политик, общественик трябва да е наясно, че едно от основните условия за самото съществуване на страната ни е гражданското и междуетническото съгласие.

Виждаме какво се случва в света и какви сериозни рискове се натрупват тук. Реалността днес е нарастване на междуетническото и междуконфесионалното напрежение. Национализмът, религиозната нетърпимост се превръщат в идеологическа основа за най-радикалните групи и движения. Те унищожават, подкопават държави и разделят обществата.

Колосалните миграционни потоци – и има всички основания да се смята, че те ще се засилят – вече се наричат новата „голяма миграция на народите“, способна да промени обичайния начин и облик на цели континенти. Милиони хора в търсене на по-добър живот напускат региони, страдащи от глад и хронични конфликти, бедност и социални вълнения.
„Влошаването на националния въпрос“ се появи срещу най-развитите и проспериращи страни, които преди това се гордееха с толерантността си. И днес един след друг те обявяват неуспеха на опитите за интегриране на чужд културен елемент в обществото, за да се гарантира безконфликтност, хармонично взаимодействие на различни култури, религии, етнически групи.

Мултикултурализмът
Непрекъснато нарастващия мащабен миграционен поток. Отражение на това в политиката беше „мултикултурализмът“, който отрича интеграцията чрез асимилация. Той издига „правото на разграничение на малцинствата“ до абсолютното и в същото време не балансира това право с граждански, поведенчески и културни задължения по отношение на коренното население и обществото като цяло.

В много страни се появяват затворени национални религиозни общности, които не само асимилират, но дори отказват да се адаптират. Известни са квартали и цели градове, където поколения новодошли живеят на социални помощи и не говорят езика на приемащата страна. Реакцията на този модел на поведение е нарастването на ксенофобията сред местното коренно население, опитът за строга защита на техните интереси, работни места, социални придобивки – от „извънземни конкуренти“. Хората са шокирани от агресивния натиск върху техните традиции, обичайния им начин на живот и сериозно се страхуват от заплахата да загубят национално-държавната си идентичност.

Доста уважавани европейски политици започват да говорят за провала на „мултикултурния проект“. За да запазят своите позиции, те използват „националната карта“ – прехвърлят на терена онези, които по-рано се считаха за маргинализирани и радикални. Екстремните сили от своя страна наддават драстично, сериозно претендирайки за държавна власт. Всъщност се предлага да се говори за принуда към асимилация – на фона на „близостта“ и рязкото затягане на миграционните режими. Носителите на различна култура трябва или „да се разтворят в мнозинството“, или да останат отделно национално малцинство – дори ако са им предоставени различни права и гаранции. Но всъщност – да бъде изключен от възможността за успешна кариера. Честно казано, е трудно да се очаква лоялност към една страна от гражданин, поставен в такива условия.

Зад „провала на мултикултурния проект“ стои кризата на самия модел на „национална държава“ – държава, изградена исторически единствено въз основа на етническа идентичност. И това е сериозно предизвикателство, с което Европа и много други региони по света ще трябва да се изправят. При всички външни прилики ситуацията е коренно различна. Национални и миграционни проблеми са пряко свързани с разрушаването на СССР и всъщност исторически – на голяма Русия, която се е развила в основата си още през 18 век. С неизбежно следващата деградация на държавните, социалните и икономическите институции. С огромна пропаст в развитието в постсъветското пространство. „С разпадането на страната ние се озовахме на прага и в някои добре познати региони, извън границите на гражданската война и на етническа основа. С огромно напрежение от сили, с големи жертви успяхме да изгасим тези огнища. Но това, разбира се, не означава, че проблемът е отстранен“, каза В.В. Путин.

Въпреки това, дори в онзи момент, когато държавата като институция критично отслаби, Русия не изчезна. Случи се Василий Ключевски във връзка с първите руски проблеми: „Когато политическите връзки на обществения ред се разпаднаха, страната беше спасена от моралната воля на хората.“

Многонационална държава
Русия възниква и се развива през вековете като многонационална държава. Състояние, в което е имало постоянен процес на взаимно пристрастяване, взаимно проникване, смесване на народи на семейно, приятелско и официално ниво. Стотици етнически групи живеят на земята си заедно и до руснаците. Развитието на огромни територии, които изпълниха цялата история на Русия, беше съвместно дело на много народи. Достатъчно е да се каже, че етническите украинци живеят в пространството от Карпатите до Камчатка. Като етнически татари, евреи, беларуси. Ядрото, което държи тъканта на тази уникална цивилизация заедно, е руският народ, руската култура. Точно това е ядрото на всякакви провокатори и нашите противници ще се опитат да се изтеглят от Русия с всички сили – под фалшивите приказки за правото на руснаците на самоопределение, на „расова чистота“, за необходимостта „да завърши делото от 1991 г. и напълно да унищожи империята, седнала на врата сред руския народ.“ В дългосрочен план да накарат хората да унищожават собствената си родина със собствените си ръце.
«Дълбоко съм убеден, че опитите за проповядване на идеите за изграждане на руска „национална“, моноетническа държава противоречат на цялата ни хилядолетна история», каза В.В. Путин. Нещо повече, това е най-краткият път към унищожаването на руския народ и руската държавност. Да, и всяка способна, суверенна държавност на нашата земя.

Самоопределението на руския народ е многоетническа цивилизация, поддържана заедно от руското културно ядро. И руският народ потвърждава този избор време след време – и то не с плебисцити и референдуми, а с кръв. През цялата си хилядолетна история.

Руският опит в развитието на държавата е уникален. Те са многонационално общество, но и са един народ. Това прави страната сложна и многоизмерна, предоставя огромни възможности за развитие в много области.

Културен код
Ако обаче многонационално общество бъде поразено от бацилите на национализма, то губи своята сила. И ние трябва да разберем какви далечни последици може да доведе до унищожаването на опитите за разпалване на национална омраза и омраза към хора с различна култура и друга вяра. Необходимо е не само да се спазват взаимните задължения, но и да се намерят общи ценности за всички. Не можете да бъдат принудени и да се заедно. И не можете да бъдете принудени да живеете заедно чрез изчисляване въз основа на претегляне на ползите и разходите. Подобни „изчисления“ работят до кризата. И при кризата те започват да действат в обратна посока. Интересно е също, че етническите руснаци навсякъде и никога, в никоя емиграция не са представлявали стабилни национални диаспори, въпреки че са били представени в числово и качествено отношение. Защото в руска идентичност е друг културен код.

Култура и знания
Голямата мисия на руснаците е да обединят и утвърдят цивилизацията. Език, култура, „отзивчивост по целия свят“. Огромна роля тук принадлежи на образованието.

Гражданската задача на образованието, образователната система е да даде на всички абсолютно задължителния обем от хуманитарни знания, които са в основата на идентичността на хората. И на първо място, трябва да говорим за увеличаване на ролята на такива учебни предмети като руския език, руската литература и руската история в учебния процес.

Съответните изисквания трябва да бъдат определени и държавна политика в областта на културата. Това се отнася до инструменти като телевизия, кино, интернет, масовата култура като цяло, които формират общественото съзнание, задават поведенчески модели и норми. Нуждаем се от стратегия за национална политика, основана на гражданския патриотизъм. „Всеки човек, живеещ у нас, не трябва да забравя за своята вяра и етническа принадлежност. Но преди всичко той трябва да бъде гражданин на Русия и да се гордее с това. Никой няма право да поставя национални и религиозни характеристики над законите на държавата. Самите закони на държавата обаче трябва да отчитат националните и религиозните особености“, каза В.В. Путин.

В същото време тези, които идват в региони с други културни и исторически традиции, трябва да спазват местните обичаи. Към обичаите на руските и всички останали народи на Русия. Всяко друго – неподходящо, агресивно, предизвикателно, неуважително – поведение трябва да отговаря на подходящ правен, но суров отговор и на първо място от властите, които днес често са просто неактивни. Необходимо е да се види дали всички стандарти, необходими за контролиране на подобно поведение на хората, се съдържат в Административния и Наказателния кодекс, в наредбите на органите за вътрешни работи. „Живяхме заедно векове. Заедно те спечелиха най-лошата война. И ще продължим да живеем заедно. Но за тези, които искат или се опитват да ни разделят, мога да кажа едно – няма да се случи“, каза В.В. Путин.

Външни препратки 
 www.ng.ru

История на Русия